Eroğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Eroğlu est un patronyme turc composé du substantif turc er, nom de métier qui signifie « soldat », et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Eroğlu est également un patronyme turc. Eroğlu signifie donc « fils du soldat ».

Patronyme 

  (1976-), acteur turc ;
 Derviş Eroğlu (1938-), homme d'État nord-chypriote, président de la République turque de Chypre du Nord ;
 Engin Eroglu (1982-), politicien allemand ;
  (1950-), poète et écrivain turc ;
  (1993-), joueur de basketball turc ;
  (1922-), universitaire et homme politique turc ;
  (1948-), écrivain et scénariste turc ;
 Musa Eroğlu (1944-), chanteur et compositeur turc ;
 Rabia Eroğlu, plus connue comme Rabia Özşahan (1990-), joueuse de volley-ball turque ;
 Şeref Eroğlu (1975-), lutteur turc ;
 Veysel Eroğlu (1948-), homme politique turc.

Toponyme 

 , village turc du district de Keskin dans la province de Kırıkkale.

Voir aussi 
 , nom de famille et toponyme turc.
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique dans les noms de famille turcs, signifiant « fils de ».

Notes et références 

Patronyme turc